Kujawy ou Cujavie, région historique de la Pologne.

En  :

 Kujawy est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kujawy est un village de la voïvodie de Mazovie
 Kujawy est un village de la voïvodie d'Opole
 Kujawy est un village de la voïvodie de Poméranie
 Kujawy est un village de la voïvodie de Sainte-Croix